Abancourt (Noorderdepartement) - arrondissement Cambrai
 Abancourt (Oise) - arrondissement Beauvais